Gemuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gemuh, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Gemuh, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar